Seznam polkov z zaporedno številko 185.

Seznam 
 Pehotni
 185. pehotni polk (ZDA)
 185. strelski polk (ZSSR)
 185. pehotni polk (Wehrmacht)
 185. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 185. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 185. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 185. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 185. artilerijski polk (Wehrmacht)

 Aviacijski
 185. aviacijski polk (ZDA)

Glej tudi